Guangxi Beibu Gulf Airlines, действующая как GX Airlines (), — китайская авиакомпания со штаб-квартирой в городском округе Наньнин (автономный район Гуанси, КНР), работающая в сфере региональных пассажирских перевозок. Дочернее предприятие регионала Tianjin Airlines и первая коммерческая авиакомпания Гуанси-Чжуанского автономного района.

Портом приписки перевозчика и его главным транзитным узлом (хабом) является международный аэропорт Наньнин Усюй.

История 
GX Airlines была основана в качестве совместного предприятия региональной авиакомпанией Tianjin Airlines и инвестиционным холдингом «Guangxi Beibu Gulf Investment Group» в долях собственности 70 и 30 процентов соответственно. Свой первый самолёт Embraer 190 GX Airlines получила в лизинг у Tianjin Airlines, 1 февраля 2015 года авиакомпании был выдан сертификат эксплуатанта.

Авиакомпания начала операционную деятельность 13 февраля 2015 года с выполнения регулярных рейсов между городами Наньнин и Хайкоу (Хайнань).

В ноябре 2015 года GX Airlines взяла в штат первых иностранных пилотов (из Канады, Бразилии и Финляндии).

Флот 

В феврале 2016 года воздушный флот авиакомпании GX Airlines составляли следующие самолёты:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт авиакомпании GX Airlines

Авиакомпании Китая
HNA Group
Компании Гуанси